Christian Bärmann ist der Name folgender Personen:

* Christian Bärmann (Musiker) (1781–1847), deutscher Klarinettist 
 Christian Bärmann (Maler) (1881–1924), deutscher Maler, Zeichner und Schriftsteller 
 Christian Bärmann (Journalist) (* 1968), deutscher Journalist und Autor